Jeanmaire ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Jeanmaire (1884–1960), französischer Altphilologe
 Jean-Louis Jeanmaire (1910–1992), Schweizer Offizier und Spion.
 Zizi Jeanmaire (1924–2020), französische Balletttänzerin und Schauspielerin